Hieronder volgt een lijst van plaatsen in Oppland, een provincie in Noorwegen. 

Oppland
Oppland